Aristide Carabelli – militare italiano, MOVM
Enrico Carabelli – doppiatore e direttore del doppiaggio italiano
Giacomo Carabelli – arcivescovo cattolico italiano
Gianni Carabelli – ex ostacolista italiano
György Carabelli – odontoiatra ungherese

Pagine correlate 
Carabella (disambigua)